

Населені пункти та їхні частини
 Рин — місто в Гіжицькому повіті Вармінсько-Мазурського воєводства
 Рин — гміна в Гіжицькому повіті Вармінсько-Мазурського воєводства
 Рин — село в гміні Оструда Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Рин — частина села Марцянкі в гміні Сомпольно Конінського повіту Великопольського воєводства
 Рин — колонія в гміні Рин Гіжицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Рин — осада в гміні Оструда Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки